Xamil Bassàiev, primer ministre de Txetxènia i després cap de la resistència txetxena a l'ocupació russa fins a la seva mort el 2006
 Imam Xamil, imam del Daguestan i Txetxènia 1834-1859